Piłka ręczna plażowa na World Games 2009 rozegrana została jako dyscyplina pokazowa tych World Games i odbyła się w dniach 18 - 20 lipca w Zatoce Xiziwan w Kaohsiung. Drużyny Brazylii sięgnęły po złoto i brąz, natomiast drużyny Chorwacji zdobyły srebrne i brązowe medale.

Medaliści 
Mężczyźni

Kobiety

Rezultaty zawodów

Turniej mężczyzn

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecz o 3. miejsce

Turniej kobiet

Grupa A

Grupa B

Faza finałowa

Mecz o 3. miejsce

Przypisy 

Dyscypliny rozgrywane na World Games 2009
2009
2009 w piłce ręcznej